Voorde (doorwaadbare plaats)
-voorde, een bij toponiemen vaak voorkomende suffix
Voorde (Ninove), dorp in Ninove
De Voorde, een buitenplaats van Rijswijk, Zuid-Holland